Robert Pesjak, slovenski hokejist, * 8. marec 1985, Bled.

Pesjak je kariero začel pri klubu HK Kranjska Gora v sezoni 2001/02, od sezone 2004/05 do konca kariere po sezoni 2011/12 pa je bil član HK Slavija. 

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na treh Svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere

|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 19
| 8
| 4
| 12
|
| 12
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 22
| 4
| 5
| 9
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 03
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -9
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 16
| 3
| 2
| 5
|
| 8
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| HK Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 19
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 20
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 17
| 3
| 2
| 5
|
| 14
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 21
| 0
| 1
| 1
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +1
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 24
| 0
| 1
| 1
|
| 45
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 20
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 15
| 0
| 0
| 0
| +1
| 31
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 25
| 1
| 2
| 3
|
| 26
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 26
| 4
| 6
| 10
|
| 24
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 35
| 3
| 13
| 16
|
| 32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HK Slavija
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 25
| 3
| 6
| 9
|
| 8
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| HK Slavija
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 26
| 3
| 5
| 8
|
| 16
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HK Slavija
| Slohokej liga
| 11/12
|
| 27
| 2
| 6
| 8
|
| 8
|
| 2
| 2
| 3
| 5
|
| 26
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |388
| bgcolor="#7FFF00" |38
| bgcolor="#7FFF00" |61
| bgcolor="#7FFF00" |99
| bgcolor="#7FFF00" |-8
| bgcolor="#7FFF00" |299
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |39
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |+1
| bgcolor="#7FFF00" |52
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Slavija
Blejski športniki